Il doppio del torneo di tennis Nottingham John Player 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Charlie Pasarell e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6-2, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham John Player 1975